Konradswaldau ist der deutsche Name von:

 Grzędy, Dorf in Polen
 Kondratów, Dorf in Polen
 Mrowiny, Ort in der Gemeinde Żarów in Polen
 Przylesie (Olszanka), Dorf in der Gemeinde Olszanka in Polen
Siehe auch:
Konradswalde